Trigonopedia är ett släkte av bin. Trigonopedia ingår i familjen långtungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långtungebin
Trigonopedia